Fredrik IV (), född 11 oktober 1671 i Köpenhamn, död 12 oktober 1730 i Odense, var kung av Danmark och Norge 1699–1730. Han var son till Kristian V och dennes gemål Charlotta Amalia av Hessen-Kassel samt kusin till Karl XII av Sverige och dennes systrar Hedvig Sofia respektive Ulrika Eleonora.

Biografi

Kronprinstiden 
Fredrik IV var kronprins från födseln. Hans uppfostran försummades. Några gedigna kunskaper förvärvade han inte. Han saknade i det stora hela intresse för utbildning, även om han senare som kung visade stort intresse för utbyggnaden av folkundervisningen. Den nödtvungna overksamheten som tronföljare utövade ett skadligt inflytande på Fredrik, som använde större delen av sin tid till nöjen, festande och kärleksäventyr, något som senare kom att hindra hans politiska agerande även som kung. 

Som ung reste han dock runt i Europa och blev på denna resa särskilt intresserad av den italienska arkitekturen, varför han bad sin far om lov att bygga Frederiksbergs slott i Valby, som så småningom blev den danska kungafamiljens sommarresidens.

Äktenskap 
Fredrik fick välja en framtida hustru bland ett antal furstliga döttrar i norra Tyskland. Han besökte 1695 hovet i Güstrow, men hans tid där blev kortvarig, då han fick reda på att hans yngre bror Christian var illa sjuk, och Fredrik ville då vara sin bror till hands. Faktum var att Christian redan hade avlidit och Fredrik återvände snart till Güstrow, där han blev tvungen att äkta den äldsta av de då ännu ogifta prinsessorna. Han blev 5 december gift med Louise av Mecklenburg-Güstrow på Köpenhamns slott. 

Fredrik hade ett stort antal mätresser, bland andra Charlotte Helene von Schindel. Han begick dessutom bigami två gånger, först med Elisabeth Helene von Vieregg, som han gifte sig med 1703. Hon dog i barnsäng året därpå. Andra gången med Anna Sophie Reventlow, 1712, som han fick flera barn med och 1721, efter Louises död, även lät upphöja till drottning, trots kungafamiljens motstånd.

Regent 
Vid stora nordiska krigets utbrott 1700 slöt Fredrik IV anfallsförbund med August II av Sachsen-Polen och Peter I av Ryssland mot Sverige och Karl XII. Danmarks mål i kriget var krossa det med Sverige allierade hertigdömet Holstein-Gottorp och dess regent Fredrik IV samt att vinna tillbaka Skåne och en del andra tidigare danska provinser som gått förlorade efter freden i Roskilde 1658. Danmark med Fredrik IV gjorde dock inga större framgångar i kriget utan gick med på fred med Sverige i Traventhal i augusti 1700.

Fredriks stora nöjeslusta fördröjde Danmarks återinträde i kriget efter förlusten vid Poltava av att kungen gjort sig otillgänglig genom en nöjesresa till Italien 1708-1709. Ideliga fester vid hovet hindrade även under vintern 1709-1710 kungen att ägna uppmärksamhet åt trupperna i Skåne. Han anförde de danska trupperna i slaget vid Gadebusch 1712.

Av Fredriks reformer märks främst upphävandet av Vornedskabet och inrättandet av landmilisen. För sin folklighet blev han dock mycket uppskattad av gemene man.

Barn 
Med Louise av Mecklenburg-Güstrow:
 Christian (1697–1698)
 Kristian VI (1699–1746), kung av Danmark och Norge 1730–1746, gift med Sofia Magdalena av Brandenburg-Kulmbach
 Frederik Karl (1701–1702)
 Georg (1703–1704)
 Charlotte Amalie (1706–1782)
Med Elisabeth Helene von Vieregg:
 Frederik Gyldenløve (1704–1705)
Med Charlotte Helene von Schindel:
 Dotter med okänt namn (1710–1711)
Med Anna Sophie Reventlow:
 Frederica Sofia
 Frederica Conradine
 Dödfött barn
 Christiane Amalie (1723–1724)
 Frederik Christian (1726–1727)
 Karl (1728–1729)

Anfäder

Noter

Källor

Externa länkar

 

Danmarks regenter
Norges regenter
Huset Oldenburg
Personer i stora nordiska kriget
Personer i Danmark under 1600-talet
Danska politiker under 1700-talet
Födda 1671
Avlidna 1730
Män
Deltagare i slaget vid Gadebusch
Mottagare av Elefantorden